HMAS Vendetta (italienisch vendetta „Blutrache“) war der Name folgender Militärschiffe:
 HMAS Vendetta (D69), ein ursprünglich britischer Zerstörer, später australischer der V-Klasse
 HMAS Vendetta (D08), ein australischer Zerstörer der Daring-Klasse

Vendetta